

Toponyme

Maamora est une commune de la Wilaya de Bouira
Maamora est une commune de la wilaya de Saïda

Voir aussi
 Mamora, région naturelle marocaine